

Cinema 
 Il Signore degli Anelli – film d'animazione di Ralph Bakshi del 1978
 Il Signore degli Anelli – trilogia cinematografica di Peter Jackson

Giochi 
 Il Signore degli Anelli - Gioco di battaglie strategiche – gioco di miniature della Games Workshop basato sull'omonimo film e libro

Letteratura 
 Il Signore degli Anelli – romanzo di J. R. R. Tolkien

Televisione 
Il Signore degli Anelli - Gli Anelli del Potere –  serie televisiva statunitense del 2022

Altro 
 Il Signore degli Anelli – musical